La denture d'un animal ou d'un objet est l'ensemble de ses  : nombre, forme et taille. on parle notamment de :
 la denture d'un vertébré, notamment :
 la denture d'un cheval,
 la denture humaine ;
 la denture d'un outil, notamment :
 la denture d'un engrenage,
 la denture d'une fraise,
 la denture d'une roue dentée,
 la denture d'une scie.